Wieczór Trzech Króli (ang. Twelfth Night) – jedna ze sztuk Szekspira
 Twelfth Night – brytyjski zespół muzyczny